|-
|(35751)||1999 GE36|| align=right|15,4|| align=right|2,236|| align=right|0,083|| align=right|5,65|| align=right|3,342||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35752)||1999 GW36|| align=right|15,3|| align=right|2,369|| align=right|0,146|| align=right|1,38|| align=right|3,645||MBA||14. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35753)||1999 GE45|| align=right|15,1|| align=right|2,442|| align=right|0,101|| align=right|8,30|| align=right|3,815||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35754)||1999 GN50|| align=right|15,6|| align=right|2,263|| align=right|0,180|| align=right|5,25|| align=right|3,405||MBA||10. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(35755)||1999 GV53|| align=right|15,3|| align=right|2,379|| align=right|0,181|| align=right|4,39|| align=right|3,668||MBA||11. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(35756)||1999 GX58|| align=right|13,5|| align=right|2,549|| align=right|0,161|| align=right|9,25|| align=right|4,069||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35757)||1999 GY60|| align=right|16,6|| align=right|2,297|| align=right|0,152|| align=right|1,33|| align=right|3,481||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35758)||1999 HE|| align=right|16,0|| align=right|2,476|| align=right|0,159|| align=right|2,54|| align=right|3,895||MBA||16. april 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(35759)||1999 HQ|| align=right|14,8|| align=right|2,416|| align=right|0,196|| align=right|2,50|| align=right|3,755||MBA||17. april 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(35760)||1999 HP1|| align=right|15,5|| align=right|2,289|| align=right|0,261|| align=right|23,69|| align=right|3,463||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35761)||1999 HC2|| align=right|15,1|| align=right|2,389|| align=right|0,274|| align=right|8,33|| align=right|3,691||MBA||21. april 1999||Kleť||Klet
|-
|(35762)||1999 HF2|| align=right|15,9|| align=right|2,379|| align=right|0,144|| align=right|1,84|| align=right|3,668||MBA||20. april 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(35763)||1999 HK3|| align=right|16,2|| align=right|2,371|| align=right|0,088|| align=right|1,19|| align=right|3,650||MBA||16. april 1999||Catalina||CSS
|-
|(35764)||1999 HP7|| align=right|15,7|| align=right|2,267|| align=right|0,069|| align=right|0,85|| align=right|3,414||MBA||19. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35765)||1999 HR8|| align=right|15,4|| align=right|2,351|| align=right|0,194|| align=right|1,38|| align=right|3,604||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35766)||1999 HB9|| align=right|15,5|| align=right|2,343|| align=right|0,096|| align=right|3,48|| align=right|3,586||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35767)||1999 JM|| align=right|14,0|| align=right|2,489|| align=right|0,093|| align=right|13,09|| align=right|3,926||MBA||6. maj 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35768)||1999 JR1|| align=right|14,4|| align=right|2,912|| align=right|0,051|| align=right|3,44|| align=right|4,968||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(35769)||1999 JX1|| align=right|15,6|| align=right|2,372|| align=right|0,136|| align=right|7,28|| align=right|3,653||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(35770)||1999 JH2|| align=right|15,9|| align=right|2,200|| align=right|0,101|| align=right|5,43|| align=right|3,262||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(35771)||1999 JE6|| align=right|14,0|| align=right|2,286|| align=right|0,136|| align=right|7,60|| align=right|3,456||MBA||11. maj 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(35772)||1999 JM7|| align=right|14,9|| align=right|2,369|| align=right|0,124|| align=right|8,00|| align=right|3,645||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(35773)||1999 JT7|| align=right|16,1|| align=right|2,301|| align=right|0,214|| align=right|1,86|| align=right|3,489||MBA||13. maj 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(35774)||1999 JL9|| align=right|13,9|| align=right|2,602|| align=right|0,113|| align=right|15,65|| align=right|4,198||MBA||7. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(35775)||1999 JW9|| align=right|15,2|| align=right|2,540|| align=right|0,122|| align=right|12,95|| align=right|4,047||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(35776)||1999 JE11|| align=right|15,7|| align=right|2,347|| align=right|0,199|| align=right|3,42|| align=right|3,595||MBA||9. maj 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(35777)||1999 JB13|| align=right|13,9|| align=right|2,732|| align=right|0,266|| align=right|10,40|| align=right|4,514||MBA||10. maj 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(35778)||1999 JL16|| align=right|15,8|| align=right|2,334|| align=right|0,072|| align=right|5,93|| align=right|3,566||MBA||15. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35779)||1999 JB18|| align=right|15,3|| align=right|2,371|| align=right|0,066|| align=right|6,18|| align=right|3,651||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35780)||1999 JR18|| align=right|14,8|| align=right|2,560|| align=right|0,218|| align=right|4,77|| align=right|4,095||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35781)||1999 JA19|| align=right|14,9|| align=right|2,284|| align=right|0,120|| align=right|6,96|| align=right|3,452||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35782)||1999 JW19|| align=right|15,4|| align=right|2,286|| align=right|0,096|| align=right|4,98|| align=right|3,456||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35783)||1999 JU20|| align=right|13,9|| align=right|2,252|| align=right|0,202|| align=right|3,43|| align=right|3,379||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35784)||1999 JS21|| align=right|15,0|| align=right|2,405|| align=right|0,206|| align=right|3,44|| align=right|3,729||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35785)||1999 JY21|| align=right|15,5|| align=right|2,215|| align=right|0,070|| align=right|2,54|| align=right|3,295||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35786)||1999 JR22|| align=right|14,5|| align=right|2,271|| align=right|0,107|| align=right|4,27|| align=right|3,423||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35787)||1999 JY22|| align=right|14,7|| align=right|2,599|| align=right|0,054|| align=right|3,13|| align=right|4,190||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35788)||1999 JL24|| align=right|14,4|| align=right|2,359|| align=right|0,168|| align=right|12,42|| align=right|3,623||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35789)||1999 JF25|| align=right|16,2|| align=right|2,300|| align=right|0,128|| align=right|3,80|| align=right|3,488||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35790)||1999 JG25|| align=right|14,6|| align=right|2,310|| align=right|0,128|| align=right|4,04|| align=right|3,509||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35791)||1999 JK25|| align=right|15,8|| align=right|2,340|| align=right|0,208|| align=right|3,91|| align=right|3,579||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35792)||1999 JL29|| align=right|15,5|| align=right|2,333|| align=right|0,043|| align=right|7,72|| align=right|3,563||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35793)||1999 JN30|| align=right|14,8|| align=right|2,482|| align=right|0,132|| align=right|5,39|| align=right|3,908||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35794)||1999 JB31|| align=right|15,7|| align=right|2,255|| align=right|0,117|| align=right|4,90|| align=right|3,385||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35795)||1999 JF31|| align=right|16,0|| align=right|2,288|| align=right|0,086|| align=right|5,65|| align=right|3,461||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35796)||1999 JL31|| align=right|15,3|| align=right|2,256|| align=right|0,036|| align=right|6,74|| align=right|3,387||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35797)||1999 JY31|| align=right|14,7|| align=right|2,425|| align=right|0,158|| align=right|2,41|| align=right|3,776||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35798)||1999 JJ32|| align=right|15,7|| align=right|2,377|| align=right|0,229|| align=right|2,92|| align=right|3,664||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35799)||1999 JK32|| align=right|15,8|| align=right|2,331|| align=right|0,072|| align=right|3,32|| align=right|3,558||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35800)||1999 JT32|| align=right|15,1|| align=right|2,277|| align=right|0,082|| align=right|8,22|| align=right|3,435||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35801)||1999 JB38|| align=right|14,4|| align=right|2,308|| align=right|0,019|| align=right|5,21|| align=right|3,506||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35802)||1999 JF39|| align=right|15,6|| align=right|2,273|| align=right|0,084|| align=right|3,70|| align=right|3,425||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35803)||1999 JT40|| align=right|15,8|| align=right|2,319|| align=right|0,129|| align=right|4,14|| align=right|3,530||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35804)||1999 JK41|| align=right|15,1|| align=right|2,460|| align=right|0,080|| align=right|4,50|| align=right|3,858||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35805)||1999 JP41|| align=right|14,9|| align=right|2,290|| align=right|0,123|| align=right|4,31|| align=right|3,464||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35806)||1999 JB42|| align=right|16,1|| align=right|2,417|| align=right|0,139|| align=right|1,54|| align=right|3,758||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35807)||1999 JS42|| align=right|15,5|| align=right|2,286|| align=right|0,057|| align=right|5,61|| align=right|3,455||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35808)||1999 JA43|| align=right|14,8|| align=right|2,785|| align=right|0,177|| align=right|10,21|| align=right|4,647||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35809)||1999 JY43|| align=right|14,0|| align=right|2,346|| align=right|0,057|| align=right|5,30|| align=right|3,592||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35810)||1999 JB44|| align=right|14,0|| align=right|2,548|| align=right|0,265|| align=right|7,89|| align=right|4,067||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35811)||1999 JS45|| align=right|14,7|| align=right|2,332|| align=right|0,080|| align=right|2,73|| align=right|3,560||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35812)||1999 JD46|| align=right|15,4|| align=right|2,511|| align=right|0,130|| align=right|4,40|| align=right|3,979||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35813)||1999 JM47|| align=right|14,1|| align=right|2,681|| align=right|0,187|| align=right|12,64|| align=right|4,390||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35814)||1999 JK48|| align=right|15,3|| align=right|2,564|| align=right|0,099|| align=right|3,95|| align=right|4,106||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35815)||1999 JO48|| align=right|14,5|| align=right|2,611|| align=right|0,175|| align=right|4,17|| align=right|4,218||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35816)||1999 JU49|| align=right|15,5|| align=right|2,282|| align=right|0,018|| align=right|4,16|| align=right|3,446||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35817)||1999 JV49|| align=right|15,0|| align=right|2,409|| align=right|0,150|| align=right|3,05|| align=right|3,738||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35818)||1999 JC50|| align=right|14,7|| align=right|2,610|| align=right|0,139|| align=right|10,47|| align=right|4,216||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35819)||1999 JG50|| align=right|15,8|| align=right|2,231|| align=right|0,067|| align=right|4,30|| align=right|3,331||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35820)||1999 JM50|| align=right|15,7|| align=right|2,293|| align=right|0,056|| align=right|6,22|| align=right|3,471||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35821)||1999 JW50|| align=right|14,4|| align=right|2,482|| align=right|0,128|| align=right|5,96|| align=right|3,910||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35822)||1999 JD52|| align=right|15,7|| align=right|2,390|| align=right|0,157|| align=right|1,94|| align=right|3,694||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35823)||1999 JQ52|| align=right|15,0|| align=right|2,393|| align=right|0,180|| align=right|3,48|| align=right|3,702||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35824)||1999 JF53|| align=right|14,5|| align=right|2,350|| align=right|0,052|| align=right|7,35|| align=right|3,603||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35825)||1999 JL53|| align=right|16,1|| align=right|2,644|| align=right|0,114|| align=right|6,02|| align=right|4,298||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35826)||1999 JT53|| align=right|15,0|| align=right|2,543|| align=right|0,151|| align=right|4,30|| align=right|4,055||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35827)||1999 JY53|| align=right|14,8|| align=right|2,618|| align=right|0,205|| align=right|3,62|| align=right|4,236||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35828)||1999 JZ53|| align=right|16,0|| align=right|2,308|| align=right|0,148|| align=right|3,12|| align=right|3,507||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35829)||1999 JH54|| align=right|14,9|| align=right|2,573|| align=right|0,174|| align=right|11,39|| align=right|4,125||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35830)||1999 JL54|| align=right|15,6|| align=right|2,244|| align=right|0,106|| align=right|3,15|| align=right|3,361||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35831)||1999 JN55|| align=right|14,7|| align=right|2,480|| align=right|0,165|| align=right|7,04|| align=right|3,904||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35832)||1999 JR56|| align=right|15,9|| align=right|2,353|| align=right|0,177|| align=right|3,46|| align=right|3,608||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35833)||1999 JN57|| align=right|15,0|| align=right|2,538|| align=right|0,181|| align=right|13,36|| align=right|4,042||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35834)||1999 JT57|| align=right|13,7|| align=right|2,381|| align=right|0,057|| align=right|8,72|| align=right|3,673||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35835)||1999 JD58|| align=right|14,4|| align=right|2,541|| align=right|0,229|| align=right|4,61|| align=right|4,050||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35836)||1999 JG58|| align=right|15,4|| align=right|2,420|| align=right|0,139|| align=right|1,91|| align=right|3,765||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35837)||1999 JH58|| align=right|13,7|| align=right|2,606|| align=right|0,171|| align=right|3,06|| align=right|4,205||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35838)||1999 JN58|| align=right|14,7|| align=right|2,339|| align=right|0,123|| align=right|7,29|| align=right|3,577||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35839)||1999 JV58|| align=right|14,6|| align=right|2,222|| align=right|0,161|| align=right|4,28|| align=right|3,312||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35840)||1999 JH59|| align=right|15,0|| align=right|2,771|| align=right|0,138|| align=right|10,65|| align=right|4,613||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35841)||1999 JR59|| align=right|15,5|| align=right|2,388|| align=right|0,122|| align=right|5,78|| align=right|3,690||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35842)||1999 JX59|| align=right|15,6|| align=right|2,601|| align=right|0,104|| align=right|3,99|| align=right|4,195||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35843)||1999 JZ59|| align=right|15,2|| align=right|2,403|| align=right|0,154|| align=right|1,72|| align=right|3,725||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35844)||1999 JD60|| align=right|14,5|| align=right|2,452|| align=right|0,147|| align=right|3,19|| align=right|3,838||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35845)||1999 JM60|| align=right|14,4|| align=right|2,577|| align=right|0,134|| align=right|11,74|| align=right|4,135||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35846)||1999 JO60|| align=right|14,9|| align=right|2,296|| align=right|0,146|| align=right|5,41|| align=right|3,478||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35847)||1999 JJ61|| align=right|13,6|| align=right|2,435|| align=right|0,253|| align=right|12,67|| align=right|3,799||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35848)||1999 JY61|| align=right|15,2|| align=right|2,541|| align=right|0,241|| align=right|13,16|| align=right|4,050||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35849)||1999 JK62|| align=right|15,5|| align=right|2,216|| align=right|0,170|| align=right|4,70|| align=right|3,299||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35850)||1999 JS62|| align=right|15,1|| align=right|2,554|| align=right|0,219|| align=right|5,16|| align=right|4,081||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35851)||1999 JW62|| align=right|15,3|| align=right|2,579|| align=right|0,190|| align=right|5,39|| align=right|4,140||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35852)||1999 JD63|| align=right|14,8|| align=right|2,341|| align=right|0,058|| align=right|6,16|| align=right|3,582||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35853)||1999 JY63|| align=right|14,8|| align=right|2,621|| align=right|0,202|| align=right|5,75|| align=right|4,244||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35854)||1999 JZ63|| align=right|14,0|| align=right|2,583|| align=right|0,163|| align=right|6,11|| align=right|4,150||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35855)||1999 JC64|| align=right|14,8|| align=right|2,612|| align=right|0,201|| align=right|2,46|| align=right|4,220||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35856)||1999 JG64|| align=right|15,1|| align=right|2,284|| align=right|0,168|| align=right|5,77|| align=right|3,450||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35857)||1999 JN64|| align=right|14,8|| align=right|2,366|| align=right|0,111|| align=right|4,34|| align=right|3,638||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35858)||1999 JZ65|| align=right|16,1|| align=right|2,395|| align=right|0,223|| align=right|1,71|| align=right|3,706||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35859)||1999 JN66|| align=right|14,8|| align=right|2,333|| align=right|0,239|| align=right|1,52|| align=right|3,563||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35860)||1999 JO66|| align=right|15,9|| align=right|2,229|| align=right|0,076|| align=right|3,07|| align=right|3,327||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35861)||1999 JT66|| align=right|16,3|| align=right|2,381|| align=right|0,151|| align=right|2,90|| align=right|3,674||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35862)||1999 JO67|| align=right|15,4|| align=right|2,762|| align=right|0,235|| align=right|2,72|| align=right|4,589||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35863)||1999 JX67|| align=right|14,8|| align=right|2,531|| align=right|0,273|| align=right|3,98|| align=right|4,027||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35864)||1999 JG68|| align=right|14,4|| align=right|2,585|| align=right|0,223|| align=right|5,90|| align=right|4,155||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35865)||1999 JL68|| align=right|14,8|| align=right|2,373|| align=right|0,157|| align=right|3,48|| align=right|3,656||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35866)||1999 JM68|| align=right|14,7|| align=right|2,261|| align=right|0,065|| align=right|7,43|| align=right|3,399||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35867)||1999 JO68|| align=right|14,8|| align=right|2,277|| align=right|0,129|| align=right|6,06|| align=right|3,436||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35868)||1999 JP68|| align=right|15,8|| align=right|2,357|| align=right|0,154|| align=right|2,27|| align=right|3,617||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35869)||1999 JR68|| align=right|15,4|| align=right|2,420|| align=right|0,192|| align=right|4,14|| align=right|3,763||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35870)||1999 JQ69|| align=right|16,0|| align=right|2,233|| align=right|0,028|| align=right|4,10|| align=right|3,336||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35871)||1999 JW70|| align=right|15,4|| align=right|2,283|| align=right|0,140|| align=right|6,41|| align=right|3,448||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35872)||1999 JB72|| align=right|16,1|| align=right|2,281|| align=right|0,106|| align=right|6,22|| align=right|3,444||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35873)||1999 JO72|| align=right|16,3|| align=right|2,247|| align=right|0,173|| align=right|3,92|| align=right|3,367||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35874)||1999 JU72|| align=right|15,2|| align=right|2,235|| align=right|0,096|| align=right|5,42|| align=right|3,341||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35875)||1999 JP73|| align=right|14,4|| align=right|2,342|| align=right|0,148|| align=right|6,98|| align=right|3,583||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35876)||1999 JX74|| align=right|14,7|| align=right|2,582|| align=right|0,077|| align=right|14,16|| align=right|4,147||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35877)||1999 JR75|| align=right|14,9|| align=right|2,303|| align=right|0,195|| align=right|7,45|| align=right|3,494||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35878)||1999 JX75|| align=right|14,9|| align=right|2,167|| align=right|0,112|| align=right|3,51|| align=right|3,188||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35879)||1999 JA76|| align=right|15,6|| align=right|2,273|| align=right|0,195|| align=right|7,98|| align=right|3,427||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35880)||1999 JC76|| align=right|14,0|| align=right|2,281|| align=right|0,129|| align=right|5,64|| align=right|3,445||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35881)||1999 JM77|| align=right|14,2|| align=right|2,564|| align=right|0,203|| align=right|9,07|| align=right|4,105||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35882)||1999 JT77|| align=right|15,8|| align=right|2,362|| align=right|0,177|| align=right|5,69|| align=right|3,630||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35883)||1999 JH78|| align=right|14,4|| align=right|2,287|| align=right|0,160|| align=right|5,54|| align=right|3,458||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35884)||1999 JW78|| align=right|15,5|| align=right|2,245|| align=right|0,164|| align=right|4,14|| align=right|3,363||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35885)||1999 JO79|| align=right|15,9|| align=right|2,428|| align=right|0,176|| align=right|1,94|| align=right|3,784||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35886)||1999 JG80|| align=right|14,3|| align=right|2,317|| align=right|0,137|| align=right|7,91|| align=right|3,525||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35887)||1999 JH80|| align=right|15,1|| align=right|2,591|| align=right|0,188|| align=right|8,70|| align=right|4,169||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35888)||1999 JS80|| align=right|14,0|| align=right|2,583|| align=right|0,155|| align=right|12,58|| align=right|4,152||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35889)||1999 JA81|| align=right|15,0|| align=right|2,614|| align=right|0,136|| align=right|14,33|| align=right|4,227||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35890)||1999 JR81|| align=right|15,5|| align=right|2,307|| align=right|0,136|| align=right|7,68|| align=right|3,503||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35891)||1999 JS81|| align=right|14,4|| align=right|2,422|| align=right|0,204|| align=right|11,34|| align=right|3,768||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35892)||1999 JV82|| align=right|13,5|| align=right|2,677|| align=right|0,172|| align=right|13,27|| align=right|4,379||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35893)||1999 JC83|| align=right|15,4|| align=right|2,321|| align=right|0,089|| align=right|7,03|| align=right|3,536||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35894)||1999 JF83|| align=right|13,5|| align=right|2,556|| align=right|0,179|| align=right|13,59|| align=right|4,086||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35895)||1999 JX83|| align=right|15,4|| align=right|2,289|| align=right|0,231|| align=right|6,88|| align=right|3,462||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35896)||1999 JW84|| align=right|15,0|| align=right|2,645|| align=right|0,110|| align=right|5,10|| align=right|4,302||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35897)||1999 JU85|| align=right|15,0|| align=right|2,379|| align=right|0,134|| align=right|7,08|| align=right|3,668||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35898)||1999 JC86|| align=right|16,2|| align=right|2,207|| align=right|0,054|| align=right|6,50|| align=right|3,279||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35899)||1999 JC87|| align=right|13,5|| align=right|3,051|| align=right|0,009|| align=right|10,86|| align=right|5,330||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35900)||1999 JH88|| align=right|15,5|| align=right|2,302|| align=right|0,102|| align=right|10,12|| align=right|3,492||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35901)||1999 JK88|| align=right|14,4|| align=right|2,458|| align=right|0,187|| align=right|9,32|| align=right|3,853||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35902)||1999 JM88|| align=right|15,3|| align=right|2,338|| align=right|0,092|| align=right|8,02|| align=right|3,573||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35903)||1999 JY88|| align=right|13,4|| align=right|2,609|| align=right|0,198|| align=right|14,33|| align=right|4,212||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35904)||1999 JJ89|| align=right|15,1|| align=right|2,317|| align=right|0,127|| align=right|4,88|| align=right|3,526||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35905)||1999 JA92|| align=right|15,7|| align=right|2,377|| align=right|0,081|| align=right|6,78|| align=right|3,663||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35906)||1999 JL92|| align=right|14,9|| align=right|2,532|| align=right|0,178|| align=right|14,30|| align=right|4,028||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35907)||1999 JO92|| align=right|16,1|| align=right|2,367|| align=right|0,152|| align=right|6,58|| align=right|3,641||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35908)||1999 JP92|| align=right|14,7|| align=right|2,448|| align=right|0,154|| align=right|7,72|| align=right|3,829||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35909)||1999 JY93|| align=right|14,8|| align=right|2,307|| align=right|0,094|| align=right|7,36|| align=right|3,504||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35910)||1999 JZ93|| align=right|15,7|| align=right|2,319|| align=right|0,088|| align=right|6,53|| align=right|3,531||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35911)||1999 JB95|| align=right|14,3|| align=right|2,526|| align=right|0,162|| align=right|11,55|| align=right|4,014||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35912)||1999 JY95|| align=right|14,9|| align=right|2,570|| align=right|0,104|| align=right|11,67|| align=right|4,119||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35913)||1999 JC97|| align=right|13,7|| align=right|3,168|| align=right|0,163|| align=right|15,81|| align=right|5,639||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35914)||1999 JM97|| align=right|15,4|| align=right|2,460|| align=right|0,109|| align=right|6,56|| align=right|3,858||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35915)||1999 JV97|| align=right|14,4|| align=right|2,630|| align=right|0,228|| align=right|15,66|| align=right|4,264||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35916)||1999 JS98|| align=right|15,1|| align=right|2,630|| align=right|0,092|| align=right|15,96|| align=right|4,263||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35917)||1999 JK99|| align=right|14,8|| align=right|2,759|| align=right|0,080|| align=right|9,79|| align=right|4,583||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35918)||1999 JL99|| align=right|13,6|| align=right|2,785|| align=right|0,271|| align=right|18,49|| align=right|4,646||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35919)||1999 JY99|| align=right|13,8|| align=right|2,911|| align=right|0,069|| align=right|12,90|| align=right|4,967||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35920)||1999 JJ101|| align=right|14,7|| align=right|2,325|| align=right|0,108|| align=right|7,93|| align=right|3,545||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35921)||1999 JU101|| align=right|15,8|| align=right|2,210|| align=right|0,036|| align=right|7,13|| align=right|3,285||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35922)||1999 JO102|| align=right|15,3|| align=right|2,527|| align=right|0,102|| align=right|3,65|| align=right|4,017||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35923)||1999 JX103|| align=right|14,9|| align=right|2,610|| align=right|0,161|| align=right|14,86|| align=right|4,215||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35924)||1999 JA104|| align=right|15,7|| align=right|2,381|| align=right|0,133|| align=right|13,57|| align=right|3,674||MBA||14. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35925)||1999 JP104|| align=right|14,3|| align=right|2,437|| align=right|0,112|| align=right|11,47|| align=right|3,803||MBA||15. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35926)||1999 JL105|| align=right|13,9|| align=right|2,753|| align=right|0,055|| align=right|12,16|| align=right|4,568||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35927)||1999 JN106|| align=right|15,8|| align=right|2,251|| align=right|0,104|| align=right|2,66|| align=right|3,376||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35928)||1999 JV107|| align=right|14,4|| align=right|2,559|| align=right|0,109|| align=right|10,75|| align=right|4,092||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35929)||1999 JK108|| align=right|13,5|| align=right|2,701|| align=right|0,117|| align=right|10,71|| align=right|4,438||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35930)||1999 JD110|| align=right|16,3|| align=right|2,221|| align=right|0,137|| align=right|3,30|| align=right|3,310||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35931)||1999 JW112|| align=right|15,4|| align=right|2,298|| align=right|0,094|| align=right|3,19|| align=right|3,482||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35932)||1999 JP113|| align=right|16,3|| align=right|2,335|| align=right|0,105|| align=right|4,51|| align=right|3,568||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35933)||1999 JD117|| align=right|15,0|| align=right|2,535|| align=right|0,218|| align=right|3,40|| align=right|4,035||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35934)||1999 JZ120|| align=right|15,4|| align=right|2,291|| align=right|0,066|| align=right|7,66|| align=right|3,468||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35935)||1999 JO122|| align=right|16,2|| align=right|2,312|| align=right|0,134|| align=right|3,34|| align=right|3,515||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35936)||1999 JX123|| align=right|15,0|| align=right|2,257|| align=right|0,149|| align=right|4,06|| align=right|3,389||MBA||14. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35937)||1999 JD124|| align=right|14,8|| align=right|2,268|| align=right|0,169|| align=right|6,25|| align=right|3,414||MBA||14. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35938)||1999 JQ125|| align=right|14,8|| align=right|2,325|| align=right|0,104|| align=right|5,65|| align=right|3,544||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35939)||1999 JO127|| align=right|13,8|| align=right|2,568|| align=right|0,175|| align=right|14,46|| align=right|4,114||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35940)||1999 JE128|| align=right|16,8|| align=right|2,262|| align=right|0,061|| align=right|2,06|| align=right|3,401||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35941)||1999 JT129|| align=right|14,6|| align=right|2,682|| align=right|0,179|| align=right|13,00|| align=right|4,391||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35942)||1999 JP132|| align=right|16,1|| align=right|2,298|| align=right|0,089|| align=right|3,59|| align=right|3,482||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35943)||1999 KP2|| align=right|15,1|| align=right|2,745|| align=right|0,053|| align=right|5,21|| align=right|4,547||MBA||16. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35944)||1999 KT2|| align=right|16,2|| align=right|2,415|| align=right|0,168|| align=right|2,25|| align=right|3,752||MBA||16. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35945)||1999 KU2|| align=right|16,1|| align=right|2,663|| align=right|0,160|| align=right|3,28|| align=right|4,344||MBA||16. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35946)||1999 KO4|| align=right|15,3|| align=right|2,443|| align=right|0,151|| align=right|3,20|| align=right|3,818||MBA||20. maj 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(35947)||1999 KT5|| align=right|14,1|| align=right|2,570|| align=right|0,104|| align=right|14,72|| align=right|4,120||MBA||16. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35948)||1999 KD6|| align=right|15,6|| align=right|2,750|| align=right|0,128|| align=right|5,86|| align=right|4,560||MBA||17. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35949)||1999 KQ10|| align=right|14,0|| align=right|2,424|| align=right|0,183|| align=right|1,73|| align=right|3,774||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35950)||1999 KL13|| align=right|15,3|| align=right|2,679|| align=right|0,100|| align=right|3,90|| align=right|4,385||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35951)||1999 KE14|| align=right|13,6|| align=right|2,326|| align=right|0,095|| align=right|9,71|| align=right|3,546||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35952)||1999 KN14|| align=right|15,2|| align=right|2,521|| align=right|0,165|| align=right|3,87|| align=right|4,002||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35953)||1999 KJ15|| align=right|13,7|| align=right|3,092|| align=right|0,245|| align=right|19,10|| align=right|5,437||MBA||20. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35954)||1999 KY15|| align=right|14,0|| align=right|2,290|| align=right|0,133|| align=right|4,07|| align=right|3,466||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35955)||1999 KS17|| align=right|14,6|| align=right|2,937|| align=right|0,092|| align=right|3,29|| align=right|5,032||MBA||17. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(35956)||1999 LG2|| align=right|14,9|| align=right|2,429|| align=right|0,139|| align=right|6,92|| align=right|3,786||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35957)||1999 LZ3|| align=right|15,4|| align=right|2,379|| align=right|0,146|| align=right|6,88|| align=right|3,668||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35958)||1999 LF4|| align=right|14,1|| align=right|2,299|| align=right|0,097|| align=right|6,12|| align=right|3,486||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35959)||1999 LE5|| align=right|14,1|| align=right|2,667|| align=right|0,181|| align=right|15,13|| align=right|4,355||MBA||10. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35960)||1999 LB7|| align=right|15,0|| align=right|2,591|| align=right|0,165|| align=right|15,22|| align=right|4,169||MBA||9. junij 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35961)||1999 LH7|| align=right|12,7|| align=right|2,640|| align=right|0,111|| align=right|27,52|| align=right|4,289||MBA||12. junij 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(35962)||1999 LX9|| align=right|14,8|| align=right|2,710|| align=right|0,072|| align=right|8,82|| align=right|4,461||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35963)||1999 LL11|| align=right|14,2|| align=right|2,624|| align=right|0,111|| align=right|14,47|| align=right|4,251||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35964)||1999 LC13|| align=right|15,5|| align=right|2,466|| align=right|0,118|| align=right|6,05|| align=right|3,871||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35965)||1999 LH13|| align=right|15,0|| align=right|2,320|| align=right|0,136|| align=right|6,81|| align=right|3,532||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35966)||1999 LJ13|| align=right|15,0|| align=right|2,372|| align=right|0,055|| align=right|7,91|| align=right|3,652||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35967)||1999 LG14|| align=right|14,2|| align=right|2,293|| align=right|0,153|| align=right|6,76|| align=right|3,473||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35968)||1999 LK14|| align=right|14,8|| align=right|2,537|| align=right|0,248|| align=right|4,86|| align=right|4,041||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35969)||1999 LY14|| align=right|15,8|| align=right|2,308|| align=right|0,101|| align=right|6,96|| align=right|3,506||MBA||11. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35970)||1999 LE21|| align=right|15,5|| align=right|2,198|| align=right|0,142|| align=right|4,29|| align=right|3,259||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35971)||1999 LJ26|| align=right|14,4|| align=right|2,443|| align=right|0,110|| align=right|7,49|| align=right|3,819||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35972)||1999 LL26|| align=right|14,9|| align=right|2,295|| align=right|0,088|| align=right|1,20|| align=right|3,477||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35973)||1999 LU26|| align=right|13,8|| align=right|2,539|| align=right|0,270|| align=right|14,55|| align=right|4,044||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35974)||1999 LW26|| align=right|14,1|| align=right|2,300|| align=right|0,081|| align=right|7,32|| align=right|3,488||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35975)||1999 LG27|| align=right|13,7|| align=right|2,605|| align=right|0,135|| align=right|12,51|| align=right|4,203||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35976)||1999 MY1|| align=right|14,5|| align=right|2,385|| align=right|0,261|| align=right|22,16|| align=right|3,683||MBA||25. junij 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|35977 Lexington||1999 NA|| align=right|13,8|| align=right|2,630|| align=right|0,180|| align=right|12,68|| align=right|4,265||MBA||3. julij 1999||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|35978 Arlington||1999 NC|| align=right|15,3|| align=right|2,303|| align=right|0,132|| align=right|6,04|| align=right|3,494||MBA||5. julij 1999||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(35979)||1999 NC2|| align=right|14,2|| align=right|2,655|| align=right|0,068|| align=right|15,00|| align=right|4,325||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35980)||1999 NO3|| align=right|14,6|| align=right|2,534|| align=right|0,041|| align=right|9,54|| align=right|4,034||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35981)||1999 NU3|| align=right|13,5|| align=right|2,612|| align=right|0,162|| align=right|14,52|| align=right|4,220||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35982)||1999 NJ4|| align=right|16,5|| align=right|2,348|| align=right|0,197|| align=right|3,82|| align=right|3,598||MBA||11. julij 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(35983)||1999 NG5|| align=right|14,3|| align=right|2,771|| align=right|0,226|| align=right|11,75|| align=right|4,613||MBA||15. julij 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(35984)||1999 NK7|| align=right|14,6|| align=right|3,053|| align=right|0,183|| align=right|9,66|| align=right|5,333||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35985)||1999 NJ8|| align=right|14,3|| align=right|2,798|| align=right|0,124|| align=right|9,93|| align=right|4,681||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35986)||1999 NL8|| align=right|13,2|| align=right|3,143|| align=right|0,161|| align=right|20,53|| align=right|5,570||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35987)||1999 NV8|| align=right|15,0|| align=right|2,590|| align=right|0,168|| align=right|1,47|| align=right|4,168||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35988)||1999 NO9|| align=right|13,2|| align=right|2,912|| align=right|0,049|| align=right|7,69|| align=right|4,968||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35989)||1999 NF10|| align=right|14,6|| align=right|3,252|| align=right|0,251|| align=right|1,03|| align=right|5,864||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35990)||1999 NG10|| align=right|14,6|| align=right|2,556|| align=right|0,117|| align=right|11,47|| align=right|4,086||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35991)||1999 NN11|| align=right|15,3|| align=right|2,305|| align=right|0,163|| align=right|4,91|| align=right|3,499||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35992)||1999 NF12|| align=right|14,7|| align=right|3,003|| align=right|0,093|| align=right|3,15|| align=right|5,203||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35993)||1999 NS17|| align=right|15,0|| align=right|2,352|| align=right|0,185|| align=right|2,57|| align=right|3,607||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35994)||1999 NS18|| align=right|15,4|| align=right|2,325|| align=right|0,116|| align=right|3,33|| align=right|3,545||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35995)||1999 NK20|| align=right|15,7|| align=right|2,360|| align=right|0,161|| align=right|3,24|| align=right|3,624||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35996)||1999 NN20|| align=right|15,6|| align=right|2,648|| align=right|0,208|| align=right|2,65|| align=right|4,309||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35997)||1999 NQ20|| align=right|14,3|| align=right|3,152|| align=right|0,206|| align=right|11,63|| align=right|5,596||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35998)||1999 NP21|| align=right|14,6|| align=right|2,431|| align=right|0,096|| align=right|7,18|| align=right|3,791||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35999)||1999 NB22|| align=right|14,6|| align=right|2,763|| align=right|0,134|| align=right|10,07|| align=right|4,592||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36000)||1999 NV22|| align=right|15,2|| align=right|2,279|| align=right|0,107|| align=right|5,44|| align=right|3,440||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov